Primaverensi – abitanti di Primavera (Pará)
Primaverensi – abitanti di Primavera (Pernambuco)
Primaverensi – abitanti di Primavera de Rondônia
Primaverensi – abitanti di Primavera do Leste